El término Narc puede hacer referencia a:

 Narc (2002), película estadounidense dirigida por Joe Carnahan.
 Narc, videojuego arcade de 1988 y videojuego de 2005 para PlayStation 2.